Condado de Dewey es el nombre de 2 condados en los Estados Unidos:

 Condado de Dewey (Dakota del Sur) 
 Condado de Dewey (Oklahoma)